Ártemis — deusa grega ligada à vida selvagem, caça, lua e magia
Artemísia I de Cária — tirana de Halicarnasso no século V a.C
Artemísia II de Cária — sátrapa de Cária no século IV a.C.
Artemisia Gentileschi — pintora italiana 
Prêmio Artemisia — de banda desenhada
Artemisia (botânica) — um género botânico

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes